Dannheim steht für:

 Dannheim, ein Ortsteil der Stadt Arnstadt, Ilm-Kreis, Thüringen

Dannheim ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Dannheim (* 1970), deutsche Sängerin (Sopran) und Autorin
 Reinhard Dannheim (* 1936), deutscher Ophthalmologe